Sanka steht für:

 Sanitätskraftwagen, Krankentransport- oder Rettungswagen, siehe Krankenkraftwagen;
 die Gemeinde Sanka (三卡乡) im Kreis Huma des Regierungsbezirks Großes Hinggan-Gebirge in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Sanka (Huma).
 Sanka (Krzeszowice) im Powiat Krakowski der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen;

Abkürzung